Зотов, Михаил:
 Зотов, Михаил Васильевич (1923—1995) — советский художник, писатель, диссидент.
 Зотов, Михаил Егорович (1903—1980) — Герой Социалистического Труда.
 Зотов, Михаил Семёнович (1915—2012) — председатель Правления Промстройбанка СССР, делегат съездов КПСС.